W Polsce
 Grabiny – część miasta Jedlicze
 Grabiny – przysiółek wsi Kuropatnik w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Grabiny – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Grabiny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Grabiny – część wsi Radzice Małe w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Grabiny – część wsi Brudzewice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Grabiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne 
 Grabiny – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Stoczek
 Grabiny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna 
 Grabiny – część wsi Niewodna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Grabiny – gromada

Zobacz też 
 Grabiny-Zameczek